é um single de Aya Matsuura, lançado em 6 de fevereiro de 2002.

Número de Catálogo 
EPCE-5141

Tracklist

♡ Momoiro Kataomoi♡ (♡桃色片想い♡)
Enkyori no Renai (遠距離の恋愛)
♡ Momoiro Kataomoi♡ (Instrumental) (♡ 桃色 片想い ♡ (Instrumental))

Oricon Chart Positions

Singles de 2002
Aya Matsuura